

Вілмор — місто, штат Канзас
 Вілмор — місто, штат Кентуккі
 Вілмор — місто, штат Пенсільванія